Регенератор (н.-лат., от  — давать новую жизнь,  возрождать, перерождать) — преобразователь, восстановитель, многозначное понятие, возможные значения:

 Регенеративный теплообменник — разновидность теплообменного устройства, в котором горячий и холодный теплоносители контактируют с одной и той же поверхностью поочередно.
 Регенеративный радиоприёмник — радиоприёмник с положительной обратной связью в одном из каскадов усиления радиочастоты.
 Оптический регенератор — устройство, осуществляющее восстановление формы оптического импульса, который, распространяясь по волоконно-оптическому кабелю, претерпевает искажения.

См. также 
 Regenerator (группа) — американский музыкальный дуэт.

Примечания